Il doppio maschile del torneo di tennis Internazionali d'Italia 1984, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Ken Flach e Robert Seguso che hanno battuto in finale John Alexander e Mike Leach 3-6, 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Mark Edmondson /  Sherwood Stewart (quarti di finale)
 Heinz Günthardt /  Anders Järryd (secondo turno)
 Pat Cash /  Paul McNamee (primo turno)
 Pavel Složil /  Ferdi Taygan (primo turno)

 Carlos Kirmayr /  Cássio Motta (secondo turno)
 Chris Lewis /  Hans Simonsson (primo turno)
 Francisco González /  Víctor Pecci (primo turno)
 Mark Dickson /  Blaine Willenborg (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Internazionali d'Italia 1984